ciobănesc românesc de Bucovina (nr FCI 357)
 ciobănesc românesc carpatin (nr FCI 350)
 ciobănesc românesc mioritic (nr FCI 349)